Зіна Гаррісон і Ева Пфафф були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Лариса Савченко і Наташа Звєрєва виграли титул, перемігши у фіналі пару Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер з рахунком 7–6, 2–6, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 ITF tournament edition details

Amelia Island Championships
Тур WTA 1989